Illum kan henvise til flere artikler:

 Hvidevarer (tekstil) – en ældre betegnelse for boligtekstiler såsom duge og sengetøj, oprindeligt lavet af bleget bomuld eller hør.
 Hårde hvidevarer – større husholdningsmaskiner.